Урош Ђурановић (Будва, 1. фебруара 1994) црногорски је фудбалер који тренутно наступа за Колубару.

Каријера 
Ђурановић је своју каријеру започео у редовима Могрена, а затим је две године провео у екипи Искре из Даниловграда. После једне сезоне у Дечићу отишао је у Дуклу из Прага. После тога је наступао за Корону Кјелце, а онда лета 2020. потписао за Раднички из Ниша. Раднички је напустио крајем исте календарске године. Неколико месеци провео је у Румунији где је наступао за КСМС Јаши. У јулу 2021. приступио је Колубари. Лета 2022. је потписао за мађарског прволигаша Кечкемет. У фебруару 2023. се вратио у Колубару.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји, награде и признања 
Искра Даниловград
 Друга лига Црне Горе : 2014/15.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Будвани
Црногорски фудбалери
Фудбалери Могрена
Фудбалери Искре из Даниловграда
Фудбалери Дечића
Фудбалери Короне Кјелце
Фудбалери Дукле Праг
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Прве лиге Црне Горе
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Екстракласе
Нападачи у фудбалу
Црногорски фудбалски репрезентативци